Буцни — название населённых пунктов на Украине:

 Буцни — село в Барском районе Винницкой области.
 Буцни — село в Летичевском районе Хмельницкой области.